Laros ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Laros (1919–1986), niederländischer Damespieler
 Louis Laros (* 1973), niederländischer Fußballspieler
 Matthias Laros (1882–1965), deutscher katholischer Theologe und Publizist
 Piet Laros (1901–1997), niederländischer Spanien- und Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg